Selayar peut désigner :
 Selayar, une île d'Indonésie ;
 les îles Selayar, un archipel et kabupaten d'Indonésie ;
 le selayar, une langue d'Indonésie.